Соревнования по прыжкам с трамплина на зимних Олимпийских играх 1992 года прошли с 9 по 16 февраля на Трамплен дю Пра в Куршевеле.

На Играх в Альбервиле доминировали австрийские и финские прыгуны — они выиграли все медали в двух личных дисциплинах, а также заняли первое и второе место в командном первенстве. 16-летний финн Тони Ниеминен выиграл два золота и одну бронзу (именно его блестящие прыжки позволили финнам опередить австрийцев в командном первенстве на 1,5 балла). Ниеминен стал самым юным в истории олимпийским чемпионом по прыжкам на лыжах с трамплина (16 лет и 261 день). 17-летний австриец Мартин Хёлльварт выиграл серебро во всех трёх видах.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 Прыжки на лыжах с трамплина на зимних Олимпийских играх 1992 года  

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1992
Международные соревнования по прыжкам с трамплина во Франции